Zuheros kan syfta på:

Spanien 

 Zuheros (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Zuheros (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba,